Свобода або смерть — політичне гасло.

За країною

Україна 
 «Воля або смерть» — гасло анархістів загонів Нестора Махна.
 «Перемога або смерть!» — гасло козаків за часів Речі Посполитої та Гетьманщини. Згодом його використовували під час Коліївщини та інших національних повстань.

Греція 
 Свобода або смерть (Ελευθερία ή θάνατος) — національне гасло Греції, що виникло під час війни за незалежність у 19 ст.

США 
 Живи вільним або помри — офіційний девіз штату Нью-Гемпшир.

Чеченська Республіка Ічкерія 

 «Свобода або смерть! (чеч. Ӏ Marşo ya joƶalla!/Маршо я Іожалла!) — національний девіз Чеченської республіки Ічкерія.

Примітки 

Політичні гасла